Die Thailand Open 2022 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Mai 2022 in Muang Thong Thani statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Kento Momota (1. Runde)
 Anders Antonsen (1. Runde)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Anthony Ginting (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (Champion)
 Jonatan Christie (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Finale)
 An Se-young (1. Runde)
 Nozomi Okuhara (2. Runde)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 He Bingjiao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Champions)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto  (Finale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (1. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (2. Runde)
 Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Pak Kret
Badminton 2022